Фаткулин — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Фаткулин, Анвир Амрулович (род. 1955) — советский и российский инженер и педагог.
 Фаткулин, Камиль Махмудович (1957) — советский борец классического стиля.
 Фаткулин, Масут Махмудович (род. 1949) — советский и российский художник, деятель культуры, академик Российской академии художеств (2012).
 Фаткулин, Фарит Мухаметзянович (1914—1942) — советский лётчик-ас, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

См. также 
 Фаткуллин